Miejscowości w USA:
 Cushing – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Cushing – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Cushing – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Howard
 Cushing – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
 Cushing – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nacogdoches
Gminy w USA:
 Cushing (ang. Cushing Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Cushing (ang. Cushing Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Osoby:
 Caleb Cushing
 Harvey Cushing
 Peter Cushing
 Richard Cushing (1895-1970) – amerykański kardynał
 William Cushing – sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Zobacz też 
 zespół Cushinga (w tym choroby Cushinga)
 odruch Cushinga